Стругацкий — еврейская фамилия.

Фамилия Стругацкий, до периода массовых миграций начала XX столетия распространённая главным образом в Черниговской губернии, является одной из ашкеназских еврейских фамилий, образованных от профессионального прозвища строгальщик. Однокоренными являются также фамилии Струг, Струк и Стругатский.

Известные носители 
 Стругацкий, Аркадий Натанович (1925—1991) — русский писатель, старший из братьев Стругацких.
 Стругацкий, Борис Натанович (1933—2012) — русский писатель, младший из братьев Стругацких.
 Стругацкий, Владимир Ильич (род. 1950) — русский писатель и журналист, режиссёр-документалист, полярник.
 Стругацкий, Натан Залманович (1892—1942) — русский искусствовед, библиограф, отец братьев Стругацких.